Fannia steht für:
 Fannia (Gattung), eine Fliegengattung in der Familie der Fanniidae

Fannia ist der Name folgender Personen:
 Fannia (Gattin des Titinius) (2./1. Jh. v. Chr.)
 Fannia (Gattin des Helvidius Priscus) (1./2. Jh.)